Topònims
 Blair (Oklahoma), població dels Estats Units a l'estat d'Oklahoma.
 Blair (Nebraska), població dels Estats Units a l'estat de Nebraska.
 Blair (Wisconsin), població dels Estats Units a l'estat de Wisconsin.
 Port Blair, capital de les illes Andaman del tehsil de Port Blair, del districte de South Andaman.
 Quintin Blair House, casa a Cody, Wyoming, i dissenyada per l'arquitecte Frank Lloyd Wright construïda el 1952.
Persones
 Bonnie Blair (Cornwall, 1964), patinadora de velocitat sobre gel estatunidenca.
 Eric Arthur Blair (Motihari, Raj Britànic; 1903 - Londres, 1950), novel·lista i comentarista anglès 
 Keith Blair (1976, Clark's Town), músic jamaicà i membre del moviment Rastafari.
 Richard Blair (1944), fill d'Eileen i Arthur Eric Blair (George Orwell)
 Tony Blair (Edimburg, Escòcia, 1953), advocat i anterior líder del Partit Laborista, Primer Ministre del Regne Unit (1997-2007)